Жан () — имя нескольких представителей семьи Ибелин, феодалов в Иерусалимском королевстве:
 Жан I Ибелин Старый — сеньор Бейрута (до 1205 1236).
 Жан Ибелин Арсуфский — сын Жана I Ибелина, сеньор Арсуфа (1236—1258), коннетабль Иерусалимского королевства (1251—1258).
 Жан Ибелин Яффский — племянник Жана I Ибелина, граф Яффы и Аскалона (ок. 1247 1266), юрист, составивший Le livre des assises et des bons usages du royaume de Jérusalem, — комментарии к Иерусалимским ассизам.
 Жан II Ибелин — внук Жана I Ибелина, сеньор Бейрута (1254—1264).

Иерусалимское королевство